Mihail Șerban se poate referi la:
 Mihail Șerban (biochimist) (1930-07.07 .2004), biochimist român, membru al Academiei Romane (2001)
 Mihail Șerban (scriitor) (1911-1994), prozator român

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane